SGZ steht für:
 Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG, Schweizer Verkehrsunternehmen
 Schlagzeiln, deutsche Hip-Hop-Formation
 Slovenska gospodarska zveza, Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten
 Flughafen Songkhla, Militärflugplatz in Thailand (IATA-Code)
 Sport- und Gesundheitszentrum – diverse Einrichtungen
 Südwestdeutsche Genossenschafts-Zentralbank (SGZ Bank), heute DZ Bank – siehe auch: Park Tower (Frankfurt am Main), ehemaliger Hauptsitz

SGZ